Gabrielle Desgrées du Loû est une figure importante dans l'histoire de la mimopédagogie et de la récitation en France, née le  à Rennes et décédée le  à Paris, élève et collaboratrice de Marcel Jousse de 1925 à sa propre mort. Elle a composé les mélodies des récitatifs évangéliques d'après des mélodies palestiniennes recueillies par Gustave Dalman. Elle est devenue l'initiatrice d'une néo-tradition de style global en langue française qui se perpétue jusqu'à nos jours. Gabrielle Desgrées du Loû était professeur de musique à Saint-Mandé. Marcel Jousse l'a rencontrée à Jersey en 1922. Il remarque "sa voix pure" et l'invite à travailler avec lui sur la mimopédagogie. Ensemble, ils ont créé une discipline verbomélodique nouvelle et ont eu à créer la science de l'homorythmisme du rythme du français et de la rythmo-mélodie animatrice.

Bibliographie 
 Marcel Jousse, Hommage public lors de son cours du .
 Marcel Jousse, Du style oral breton au Style oral évangélique - Gabrielle Desgrées du Loû. Ce mémoire rédigé intégralement de son vivant mais non publié l’a été dans le Cahier Marcel Jousse 8, .

Liens externes 

 Association Marcel Jousse
 Institut Européen de Mimopédagogie, à l'école de Marcel Jousse
 Hommage à Gabrielle Desgrées du Loû

Compositrice française
Gabrielle
Naissance en octobre 1880
Naissance à Rennes
Décès en mars 1955
Décès dans le 17e arrondissement de Paris
Décès à 74 ans